Toponímia:
 Providence (Alabama), localitat estatunidenca d'Alabama
 Providence (Kentucky), localitat estatunidenca de Kentucky
 Providence (Rhode Island), localitat estatunidenca de Rhode Island
 Providence (Utah), localitat estatunidenca de Utah
 Comtat de Providence, comtat estatunidenc de Rhode Island
 Miscel·lània:
 Providence Steamrollers, equip de la BAA (antiga NBA) de Providence (Rhode Island)
 Providence (sèrie de televisió de 1999), sèrie de televisió de la NBC
 Providence (sèrie de televisió de 2005), sèrie de televisió de Radio-Canada
 Providence (pel·lícula), dirigida per Alain Resnais i interpretada per Dirk Bogarde, David Warner i Ellen Burstyn (1977)